Výraz Punisher  může mít různé významy:

 Punisher – komiksová postava
 Marvel's The Punisher – americký seriál z roku 2017
 Mstitel (film, 1989) – americký film z roku 1989
 Kat (film, 2004) – americký film z roku 2004